Вале́рий Миха́йлович Пономарёв:
 Пономарёв, Валерий Михайлович (род. 1943) — советский и американский джазовый трубач.
 Пономарёв, Валерий Михайлович (род. 1947) — советский и российский хоккеист и тренер.